Muziek
It Must Be Love (Labi Siffre),  een single uit 1971 van de Brits-Nigeriaanse zanger Labi Siffre.
It Must Be Love (Madness), cover van de single van Labi Siffre, uitgevoerd door de Engelse ska-band Madness
It Must Be Love (Robin S), single van Robin S.

Film
It Must Be Love (1926), een Amerikaanse stomme film, van Alfred E. Green
It Must Be Love (1996), een Britse film uit 1996  
It Must Be Love (2004), een televisiefilm van Steven Schachter